A Segunda División 1994–95-ös szezonja volt a bajnokság hatvannegyedik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az CP Mérida lett.

Végeredmény

Rájátszás

Megjegyzések

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2